

Топонім

 Ніагарський водоспад
 Ніагара (річка)

Ніагара — регіональний муніципалітет, Онтаріо
 Ніагара-Фоллс — місто в провінції Онтаріо 
 Ніагара-он-да-Лейк — містечко в провінції Онтаріо

Ніагара (округ, Нью-Йорк)
 Ніагара — місто, штат Нью-Йорк
 Ніагара — місто, штат Північна Дакота
 Ніагара — місто, штат Вісконсин
 Ніагара — місто, штат Вісконсин

Інше
 Ніагара (фільм, 1953) — художній фільм виробництва США (реж. — Henry Hathaway, в головній ролі — Мерилін Монро). 
 Ніагара (фільм, 1991) — радянський повнометражний художній фільм режисера Олександра Візира.

Див. також 
 Ніагара Айсдогс — канадійський молодіжний хокейний клуб, що представляє місто Сент-Катарінс, провінція Онтаріо.
 NiagAra — український рок-гурт.